Hanza Holding AB är ett svenskt investmentbolag för metallbearbetande legoföretg med säte i Stockholm. 

Hanza Holding AB har fabriker i bland andra Sverige, Finland, Tyskland, Estland och Kina.

Hanza Holdings aktie är noterad på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Källor
Hanza Holding AB:s årsrapport 2020

Noter

Externa länkar 
 Hanza Holding AB:s webbplats

Svenska investmentbolag
Företag bildade 2005
Företag i Stockholms kommun
Företag listade på Stockholmsbörsen (small cap)